Klos steht für:

Orte in Albanien:
 Klos (Elbasan), ehemals Kreis Elbasan, heute Gemeinde Cërrik
 Klos (Mat), ehemals Kreis Mat, heute Bashkia im Qark Dibra 
 Klos (Mirdita), ehemals Kreis Mirdita, heute Gemeinde Mirdita
 Klos (Mallakastra), ehemals Kreis Mallakastra, heute Gemeinde Mallakastra – beim antiken Nikaia (Illyrien)

Personen:
 Elmar Klos (1910–1993), tschechischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Fabian Klos (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Joachim Klos (1931–2007), deutscher Glaskünstler
 Joseph Klos (polnisch: Józef Kłos; 1870–1938), katholischer Geistlicher, Redakteur und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Mirko Klos (* 1974), deutscher Fernsehmoderator
 Nadine Klos, deutsche Freestyle-Frisbee-Spielerin
 Rüdiger Klos (* 1960) deutscher Politiker der Alternative für Deutschland (AfD)
 Stefan Klos (* 1971), deutscher Fußballspieler

Kłos ist der Familienname folgender Personen:

 Romuald Kłos (* 1956), polnischer Schauspieler
 Tomasz Kłos (* 1973), polnischer Fußballspieler

Siehe auch: 
 Clos
 Kloos
 Klooss
 Kloss
 Gasthaus zum Klos
 Klös